

Cinema
 The Aftermath – cortometraggio del 1914 diretto da Sydney Ayres
 The Aftermath – film del 1982 diretto da Steve Barkett
 The Aftermath – cortometraggio del 2010 diretto da Ashley Belgrave
 The Aftermath – film del 2014 diretto da Tim McCann
 La conseguenza (The Aftermath) – film del 2019 diretto da James Kent

Musica 
 The Aftermath – album dei Dystopia del 1999
 The Aftermath – album dei Bonded by Blood del 2012